Het Tuvaluaans voetbalelftal was een van de deelnemende teams op de Pacific Games 2011 in Nouméa, Nieuw-Caledonia. Bij de vorige editie in 2007 strandde het Tuvaluaans elftal ook in de groepsfase.

Wedstrijden op de Pacific Games 
Tuvalu werd bij de loting op ingedeeld in groep A met Nieuw-Caledonia, Salomonseilanden, Vanuatu, Amerikaans-Samoa en de Guam. De twee beste landen gingen door, de overige drie waren uitgeschakeld.

Groep A

Wedstrijden

Selectie

Technische staf
 Foppe de Haan: bondscoach
 Peter Maas: assistent-trainer
 Etienne Stomp: assistent-trainer

Voetbal in Tuvalu